Marwari (Mārwāṛī; auch Marwadi, Merwari oder Marvadi; Marwari: मारवाड़ी bzw. مارواڑی) ist ein Dialekt von Rajasthani. Es gibt weltweit über 8 Millionen Sprecher, davon 7,8 Millionen in Indien (Bundesstaat Rajasthan und benachbarte Staaten) und 270.000 in Pakistan.

Verbreitung und Dialekte 
Auch wenn Marwari schon zur Dialektgruppe von Rajasthani gehört, hat Marwari selbst auch einige Mundarten. 

 Dhundari wird in der historischen Region Dhundar (nordöstliches Rajasthan) gesprochen. Die meisten Sprecher leben in den Distrikten Dausa, Tonk und Jaipur. 
 Shekhawati wird in dem Gebiet Shekhawati im Norden Rajasthans gesprochen.
 Harauti wird im südwestlichen Rajasthan gesprochen.
 Mewari wird im zentralen und westlichen Rajasthan gesprochen.
 Goaria wird hauptsächlich in der pakistanischen Provinz Sindh gesprochen.

Schreibsystem 
In Indien wird Marwari in Devanagari geschrieben, in Pakistan wird das modifizierte Arabische Alphabet verwendet (Perso-Arabisch).

Einzelnachweise 

Indoarische Sprachen